Perron (platform), verhoging voor reizigers en transportgoed
 Le Perron, gemeente in het Franse departement Manche
 Het Perron, gebouw in de Belgische stad Ieper
 Perroen (Frans: perron), hardstenen zuil met rijksappel, in het voormalige prinsbisdom Luik

Personen 
 Charles Théodore Perron (1862 – 1934), Frans beeldhouwer
David Perron (1988), Canadees ijshockeyer
E. du Perron (1899 – 1940), Nederlands schrijver
Edgar du Perron (jurist) (1965), Nederlands jurist
François Perron, Frans balletdanser
Marie-Chantal Perron (1967), Canadees actrice
Marshall Perron (1942), Australisch politicus
Roger Perron (1926), Frans psychoanalyticus

Zie ook 
 Peron (doorverwijspagina)